Rivière Bonaventure peut se référer à:

Toponymes 
 Rivière Bonaventure (rivière Bayonne), un affluent de la rivière Bayonne, coulant sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec, au Canada.
 Rivière Bonaventure (baie des Chaleurs), un fleuve côtier de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.
 Rivière Bonaventure Ouest, un affluent de la rivière Bonaventure, coulant dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.
 Rivière-Bonaventure, un territoire non organisé situé dans la MRC de Bonaventure, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.